Deutsches Kreuz bezeichnet:
 Deutsches Kreuz, ein deutscher Kriegsorden zur Zeit des Nationalsozialismus
 Schwarzes Kreuz (Symbol), Symbol des Deutschen Ordens, später deutsches Hoheitsabzeichen
 Eisernes Kreuz (Begriffsklärung), verschiedene deutsche Kriegsauszeichnungen

Siehe auch:
 Deutschkreuz